Валерий Александрович Шаврин (27 сентября 1930, Тюмень — 16 февраля 1978, Хабаровск) — советский театральный актёр, режиссёр и драматург, заслуженный артист РСФСР, член Союза писателей СССР.

Биография 
Валерий Шаврин родился 27 сентября 1930 года в Тюмени. В 1943 году семья уехала в эвакуацию в Ташкент, где он окончил школу, а затем Ташкентский горный техникум по специальности горный электромеханик. Работал на шахтах Киргизии и Узбекистана, был технологом на заводе радиодеталей.

С 1950-х годов играл в самодеятельном драматическом театре при ташкентском Доме учёных. Там его заметил режиссёр театра Туркестанского военного округа (ТуркВО) и пригласил к себе. В театре ТуркВО Шаврин играл около пяти лет. Здесь он познакомился с будущей женой актрисой Еленой Паевской.

В конце 1950-х годов был приглашён во Владивосток в Приморский краевой театр драмы.

С 1962 года работал в Хабаровском краевом театре драмы.

В 1966 году занялся режиссёрской работой, был назначен главным режиссёром Хабаровского театра юного зрителя. В 1968 году вернулся в Хабаровский театр драмы, но вскоре был приглашён в Севастополь.

В 1970—1972 годах вместе с женой Еленой Паевской два сезона служил в Севастопольском театре драмы, однако в 1972 году они вернулись в Хабаровск.

Первую пьесу «Кто друг?» про студентов горного техникума написал в 1958 году. Она была поставлена в театре ТурвВО. В 1960 году, уже будучи во Владивостоке, написал вместе с композитором А. Ковалевым пьесу «Приморская лирическая», которую поставил к 100-летию города поставил главный режиссёр Приморского театра Г. Иванов. Автор многих пьес, некоторые из которых ставил на сценах театров. В 1960—1970-е годы его пьесы шли во многих театрах страны. В 1965 году стал членом Союза писателей СССР.

Умер 16 февраля 1978 года.

Семья 
 Жена — актриса Елена Паевская (1926—1986), народная артистка РСФСР.
 Сын — актёр Александр Шаврин (1960—2017), заслуженный артист РФ (2001).

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (29.03.1966).

Работы в театре

Актёр 
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — Роксана
 «Чудесное превращение» В. Шаврина — Туня Ядкин
 «Требуется лжец» Д. Псафаса — Тодорос
 «Ярость» Е. Яновского — секретарь укома Путнин
 «Палата» С. Алёшина — Гончаров
 «Продавец дождя» Р. Нэша — отец Карри
 «Валентин и Валентина» М. Рощина — Володя
 «Сталевары» Г. Бокарёва — Варламов
 «Баня» В. Маяковского — Победоносиков
 «Шут» В. Шаврина — Шутов
 «Шифровка для Блюхера» — ''Блюхер

Режиссёр-постановщик 
Хабаровский ТЮЗ:
 «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого
 «Изобретательная влюбленная» Лопе де Вега
 «Парень из нашего города» К. Симонова

Хабаровский театр драмы:
 «Мои знакомые»
 «Шут»

Пьесы 
 «Кто друг?» (1958)
 «Приморская лирическая» (в соавторстве с композитором А. Ковалёвым; 1960)
 «Разбуженная совесть» (1962)
 «Чудесное превращение» (1962)
 «Семья Плахова» (1963)
 «Мои знакомые»
 «Светлая пристань»
 «Шут»
 «Не забывайте август»
 «Операция «Привет»
 «Девушки с улицы Надежды»

Память 
 Мемориал памяти В. А. Шаврину и Е. Н. Паевской на здании Хабаровского краевого театра драмы (скульптор Юрий Кукуев).

Примечания

Литература 
 Иванов, А. С. Дорога длиною в век: 100 лет театру драмы Хабаровска / А. С. Иванов. — Хабаровск, 1994. — 288 с.
 Левикова, А. Рождение человека / А. Левикова // Вост.-Сиб. правда. — 1962. — 29 июля
 Калиш, В. Свет и тень / В. Калиш // Тихоокеан. звезда. — 1973. — 18 марта.
 Ефименко, В. Во имя революции / В. Ефименко // Омск. правда. — 1972. — 4 нояб.

Ссылки 
 
 
 

Члены Союза писателей СССР
Персоналии:Хабаровский краевой театр драмы и комедии
Персоналии:Хабаровский краевой театр юного зрителя